Сажко — украинская фамилия. Известные носители:
 Сажко, Николай Иванович (1899—1951) — советский борец классического стиля.
 Сажко, Сергей Николаевич (1969) — украинский политик, экс-мэр города Курахово, народный депутат Украины VIII созыва.